Parti ist der Familienname folgender Personen:

 János Parti (1932–1998), ungarischer Kanute und Olympiasieger
 Lajos Parti Nagy (* 1953), ungarischer Dichter und Prosaist

Siehe auch:
 Partie
 Party (Begriffsklärung)
 Pati